Кайенна () — округ () во Франции, один из округов в регионе Французская Гвиана. Департамент округа — Французская Гвиана. Супрефектура — Кайенна.
Население округа на 2009 год составляло 147 356 человек. Площадь округа составляет всего 17 166,6 км².

Административное деление 
Округ Кайенна делится на 10 коммун:

См. также 
 Список округов Франции
 Список префектур и супрефектур Франции

Ссылки 
  

Административное деление Французской Гвианы
Округа Франции